

Patronymes 

 Antoni Montserrat (1919-1988), footballeur espagnol.
 Joaquín de Montserrat (1700-1771), vice-roi de Nouvelle-Espagne.
 Ricardo Montserrat (1954-2020), écrivain français.

Prénom

Toponymes

Montserrat, massif montagneux de Catalogne.
 Abbaye de Montserrat, abbaye située sur le massif montagneux de Montserrat en Catalogne.
 Rosaire monumental de Montserrat qui mène de l'abbaye à la grotte où eut lieu la vision de la Vierge.
 Vierge de Montserrat.
 Le Monserrat est un poème de Cristóbal de Virués publié en 1587 qui raconte la légende de la création du monastère de Montserrat.
 Montserrat, commune de la Communauté valencienne.

Dans le comté de Johnson (Missouri) :
 Montserrat Recreational Demonstration Area Bridge, pont routier.
 Montserrat Recreational Demonstration Area Rock Bath House,  bâtiment abritant des toilettes publiques

et  
 Montserrat, département français de 1812 à 1813.

Montserrat, île des Antilles britanniques.

Littérature 
 Montserrat, pièce d'Emmanuel Roblès (1948).

Télévision 
 Montserrat, téléfilm de Stellio Lorenzi (1960), d'après la pièce d'Emmanuel Roblès. Tournée au studio des Buttes-Chaumont de l'ORTF, cette dramatique était transmise en direct, les moyens d'enregistrement n'existant pas encore. Dans les acteurs : Marc Cassot, Michel Piccoli, Michel Galabru, Robert Hirsch, Paul Crauchet..

Patronyme catalan
Homonymie de titre